Salaš bezeichnet

 Salaš u Velehradu, die Gemeinde Salaš, Okres Uherské Hradiště, Tschechien
 Salaš, Ortsteil von Zlín, Okres Zlín, Tschechien
 Salaš (Zaječar), serbischer Ort 
 Salaš (Fluss), Fluss in Serbien

Siehe auch:
 Salas